La saison 1990-1991 du Championnat de RDA de football était la  et dernière édition du championnat de première division en RDA, la NOFV-Oberliga. Les quatorze meilleurs clubs de RDA sont regroupés au sein d'une poule unique où ils se rencontrent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, à cause de la réunification allemande, les clubs de RDA intègrent les différents niveaux du championnat allemand, la Bundesliga, en fonction de leur classement final.

C'est le FC Hansa Rostock qui remporte ce dernier championnat en terminant en tête du classement final avec 3 points d'avance sur le double tenant du titre, le SG Dynamo Dresde et 4 sur le FC Rot-Weiss Erfurt. C'est le seul et unique titre de champion de RDA de l'histoire du club, qui réussit le doublé en s'imposant en finale de la Coupe de RDA face au BSG Stahl Eisenhüttenstadt.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite, forfait ou abandon : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Dissolution de la DDR-Oberliga (D1 est-allemande) 
Après la saison 1990-1991, la DDR-Oberliga est dissoute, dans un contexte de réunification allemande. Les équipes est-allemandes sont reclassées dans différentes divisions allemandes en fonctions du classement de cette dernière saison.
Les deux meilleures équipes est-allemandes sont reclassées en première division allemande ; celles ayant terminé entre la  et la  en 1991 sont reclassées en deuxième division ; les équipes terminant la  et la  disputent des barrages donnant accès à la deuxième division. Les deux promus de la D2 est-allemande prennent part à ces barrages. Les perdants des barrages ainsi que les trois équipes les moins bien classées sont reclassées en troisième division allemande.

Barrages pour la D2 allemande 

Groupe 2

|}
|valign=top align=left|

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de RDA de football

Liens externes 
  Page complète sur RSSSF

Championnat d'Allemagne de l'Est de football
RDA
1990 en Allemagne de l'Est
RDA
Sport en Allemagne en 1991